Машко́вський — українське прізвище. Відомі носії:

Жінки 
 Машковська Тетяна Миколаївна — заслужений працівник освіти України.

Чоловіки 
 Кароль Машковський (1831—1886) — польський математик, ректор Львівської технічної академії (1875—1876).
 Машковський Кароль Зиндрам (1868—1938) — польський живописець, вітражист, проектувальник інтер'єрів, сценограф, педагог.
 Машковський Михайло Васильович — заслужений працівник культури України.
 Машковський Олександр Юрійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Машковський Сергій Олександрович — український політик.
 Машковський Степан Пилипович — український військовик.
 Ян Машковський (1793—1865) — український художник, портретист

Примітки 

Українські прізвища